Entomobryoidea är en överfamilj av urinsekter. Entomobryoidea ingår i ordningen hoppstjärtar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Entomobryoidea 235 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Entomobryoidea